Steurs peut désigner :
 Armand Steurs (1849-1899) a été bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) de 1885 à 1899.
 Geert Steurs (1981) est un coureur cycliste belge.

Homonymie de patronyme